Владимир Вильчинский:
 Вильчинский, Владимир Нестерович (род. 1967) — советский и украинский футболист; тренер.
 Вильчинский, Владимир Фаддеевич (1931—2021) — украинский политический и общественный деятель, Герой Социалистического Труда.